Filoche peut renvoyer à :

Patronyme 
 Albert Filoche : militaire français durant la Première Guerre mondiale (1883-1918)
 Gérard Filoche : militant politique et syndical français (né en 1945)
 Pierre Filoche (1951-), écrivain français, auteur de roman policier

Nom commun 
 Filature
Tissu à larges mailles souvent de basse qualité (laine de récupération)

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme